Picq ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Le Picq (1744–1806), französischer Balletttänzer und Choreograf
 Stéphane Picq (* 1965), französischer Komponist